Националният отбор по футбол на Кипър () представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Кипърската футболна федерация. Отборът няма участия на световни и европейски първенства.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 1958 – Оттегля се от квалификациите

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 2 май 2016 г.

България – Кипър 

 

Кипър